Spellbinder bezeichnet:

 Spellbinder (Album), Album von Gábor Szabó von 1966

Filme:
 The Spellbinder, US-amerikanischer Spielfilm von Jack Hively von 1939
 Spellbinder – Ein teuflischer Plan, US-amerikanischer Mysterythriller von Janet Greek von 1988
 Spellbinder – Gefangen in der Vergangenheit, eine polnisch-australische SF-Jugendserie von 1995
 Spellbinder – Im Land des Drachenkaisers, australisch-polinisch-chinesische SF-Jugendserie von 1997